Lousa (Castelo Branco), een plaats in de Portugese gemeente Castelo Branco
 Lousa (Loures), een plaats in de Portugese gemeente Loures
 Lousa (Torre de Moncorvo), een plaats in de Portugese gemeente Torre de Moncorvo